Лесовой — фамилия и название населённых пунктов. Имеет женскую форму .

Фамилия 
 Лесовой, Владимир Николаевич — ректор Харьковского национального медицинского университета.
 Лесовой, Даниил Олегович (род. 1998) — российский футболист.
 Лесовой, Иван Мартынович (1835—?) — русский офицер, участник подавления польского восстания и русско-турецкой войны 1877—1878 годов, генерал-майор.
 Лесовой, Митрофан Трофимович (1905—1943) — Герой Советского Союза.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Лесовой — посёлок в Костюковичском районе Могилёвской области.
 Лесовой — посёлок в Краснопольском районе Могилёвской области.

Россия 
 Лесовой — посёлок в Дмитриевском районе Курской области.
 Лесовой — хутор в Чертковском районе Ростовской области.

См. также 
 Лисовой
 Лесной